Hödl ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Hödl (* 1962), österreichischer Fußballspieler und -trainer
 Bonaventura Hödl (1776–1848), schweizerisch-österreichischer Jurist und Unternehmer
 Christine Hödl (* 1976), österreichische Sängerin
 Eleonore Hödl (* 1944), österreichische Politikerin (SPÖ)
 Erich Hödl (* 1940), österreichischer Wirtschaftswissenschaftler und Universitätsrektor
 Gert J. Hödl (1943–2017), österreichischer Eis- und Sandkünstler 
 Günther Hödl (1941–2005), österreichischer Historiker 
 Hans Hödl (1937–2019), österreichischer Bergsteiger, Wanderexperte und Fotograf
 Hans Gerald Hödl (* 1959), österreichischer Religionswissenschaftler
 Karl Johann Hödl (1909–2001), österreichischer Schauspieler
 Klaus Hödl (* 1963), österreichischer Historiker
 Ludwig Hödl (1924–2016), deutscher Theologe
 Marco Hödl (* 1997), österreichischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Hödel